Le patronyme néerlandais Demeester ou De Meester est un surnom qui signifie « le  », du néerlandais meester qui provient de l'ancien français maistre et du latin magister. L'équivalent français est .

Il signifie « maître », « instituteur », « savant » ou « artiste ». Dans la sphère de travail, il peut signifier « patron », « chef ».

Il peut se décliner sans l'article sous la forme Meester.

Patronyme

Demeester 

 Arnaud Demeester (1973-), champion local de l’épreuve mythique du Touquet ;
 Wivina Demeester (1943-), femme politique belge flamande.

De Meester/de Meester 

 André de Meester (?-1611), historien et théologien ;
 Charles de Meester (1800-1855), homme politique belge ;
 Emile de Meester de Ravestein (1812-1889), diplomate belge ;
 Raymond de Meester de Betzenbroeck (1841-1907), homme politique belge ;
 Theo de Meester (1851-1919), homme politique, président du Conseil des ministres des Pays-Bas ;
 Le baron Emmanuel de Meester (1866-1943), homme politique belge ;
 Leon De Meester (1876-1966), footballeur belge, cofondateur et premier président du Cercle sportif brugeois ;
 François de Meester de Heyndonck (1879-), homme politique belge ;
 Le baron Raymond de Meester de Betzenbroeck (1904-1995), sculpteur belge ;
 Frédérique de Meester, sculptrice française ;
 Hans De Meester (1970-), coureur cycliste belge.

Meester 

 Leighton Meester (1986-), actrice et chanteuse américaine ;
 Veronique Meester (1995-), rameuse néerlandaise.

Patronyme flamand